Německá fotbalová Bundesliga 1967/68 probíhala podzimu 1967 do jara 1968. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stalo mužstvo 1. FC Norimberk.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Soupiska mistra 
Gyula Toth (1/0), Roland Wabra (34/0) - Franz Brungs (34/25), Zvezdan Čebinac (33/3), Karl-Heinz Ferschl (32/4), Helmut Hilpert (4/0), Horst Leupold (34/1), Heinz Müller (29/2), Ludwig Müller (31/1), Fritz Popp (32/0), Hubert Schöll (3/0), Gustl Starek (25/5), Heinz Strehl (33/18), Georg Volkert (33/9), Ferdinand Wenauer (35/0) - trenér Max Merkel

Literatura 
 Magazín týdeníku "Kopaná-hokej" - "Fotbalový svět 1968"

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v Německu v roce 1967
Fotbal v Německu v roce 1968